Stephansplatz se poate referi la una din următoarele:
Stephansplatz, Viena
Stephansplatz (stație de metrou din Viena)
Stephansplatz, Hamburg